Desa Harjowinangun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Harjowinangun (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 110,75), Jawa Tengah, 
 Desa Harjowinangun (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 110,72), Jawa Tengah, 
 Desa Harjowinangun (administrativ by i Indonesien, lat -7,02, long 109,99), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar